Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wesley Moodie che ha battuto in finale Alex Bogdanović 6-4, 62-7, 6-1.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)

 Mario Ančić (primo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 André Sá (primo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2003